Cingetòrix (en llatí Cingetorix) va ser un cabdill gal, un dels caps dels trèvers.

Era favorable als romans però el seu gendre Induciomarus era el cap del sector resistent. Quan va morir després del setge de Lavacherie i els seus partidaris vençuts a la segona Batalla del Sabis, Cingetòrix va ser posat al capdavant dels trèvers per Juli Cèsar.

Referències 

Trèvers
Cabdills gals
Militars gals de la Guerra de les Gàl·lies